Il doppio del Stella Artois Championships 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma solo Woodbridge ha partecipato facendo coppia con Wayne Ferreira ma ha perso nei quarti contro Bob Bryan e Mike Bryan.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale 6–3, 3–6, 6–1 Eric Taino e David Wheaton.

Teste di serie
le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Wayne Ferreira /  Todd Woodbridge (quarti)
 Donald Johnson /  Jared Palmer (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (Second Round)
 Michael Hill /  Jeff Tarango (quarti)

 Byron Black /  Alex O'Brien (quarti) 
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti) 
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (semifinali) 
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Stella Artois Championships 2001
ATP Tour 2001